Amálie Saská (4. dubna 1436, Míšeň – 19. listopadu 1501, Rochlitz) byla saská princezna a sňatkem bavorská vévodkyně.

Život 
Amálie se narodila v Míšni jako nejstarší z potomků saského kurfiřta Fridricha II. a jeho manželky Markéty, dcery rakouského vévody Arnošta Habsburského.

21. března 1452 se patnáctiletá Amálie v Landshutu provdala za o devatenáct let staršího bavorského vévodu Ludvíka IX. Jako později svatba syna, bylo manželství oslavováno s velkou nádherou, bylo pozváno 22 000 hostů. V roce 1463 Amálie od manžela jako sídlo obdržela hrad Burghausen. Nařídil také u dvora obsáhlou a přísnou disciplínu. Amálie je jedním ze zakladatelů kostela svatého Ducha v Burghausenu.

Po smrti manžela opustila Bavorsko. Jako kompenzaci za své vdovské věno dostávala od svého syna 800 rýnských florinů ročně. Amálie získala od bratrů okres Rochlitz s hradem, na němž s velkým doprovodem žila. Zde přestavěla hradební kapli a ve městě nechala postavit kostel sv. Petra. V kapli byla uložena její vzácná sbírka relikvií. Amálie v podstatě přestavěla hrad na palác. Během jejího působení zažilo město rozkvět.

Vévodkyně Amálie zemřela 19. listopadu 1501 ve věku 65 v Rochlitzu a byla pohřbena v katedrále v Míšni.

Potomci 
Za dvacet sedm let manželství Amálie porodila čtyři děti, z nichž se dvě dožily dospělosti:

 1. Alžběta Bavorská (1452–1457)
 2. Jiří Bavorský (15. 8. 1455 Burghausen – 1. 12. 1503 Ingolstadt), vévoda bavorský
 ⚭ 1475 Hedvika Jagellonská (21. 9. 1457 Krakov – 18. 2. 1502 Burghausen), rodem polská princezna
 3. Markéta Bavorská (7. 11. 1456 Amberg – 25. 1. 1501 Heidelberg)
 ⚭ 1474 Filip Falcký (14. 7. 1448 Heidelberg – 28. 2. 1508 Germersheim), falcký kurfiřt od roku 1476 až do své smrti
 4. Anna Bavorská (1462)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 4. dubna
Narození v roce 1436
Narození v Míšni
Úmrtí 19. listopadu
Úmrtí v roce 1501
Wettinové
Wittelsbachové
Saské princezny
Bavorské vévodkyně